A 2011-es WTCC kínai nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2011. november 6-án rendezték meg a Shanghai Tianma Circuit-en, Kínában.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos eredmény

Kinai
Kína sportélete